Кюрне — Брюссель — Кюрне () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам Бельгии.

История 
Впервые состоялась в 1945 году. Проводится в последнее воскресенье февраля или в первое воскресенье марта на следующий день после Омлоп Хет Ниувсблад. Периодически отменяется из-за плохих погодных условий, как случилось в 2013 году.

С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour, имеет категорию 1.HC.

Маршрут 

Несмотря на свое название, маршрут фактически не распространяется на Брюссель. Гонка начинается на ипподроме в Кюрне на юге Западной Фландрии, а затем направляется на восток в направлении Брюсселя, но его самая восточная точка находится где-то около Нинове, в 23 км к западу от Брюсселя. После "поворота", маршрут обращается к фламандским Арденнам, где присутствуют холмы, прежде чем финишировать в Кюрне примерно через 200 км. Маршрут в "горной зоне" меняется каждый год, но некоторые подъёмы присутствуют регулярно, в том числе Edelareberg, La Houppe, Kanarieberg, Nieuwe Kruisberg, Oude Kwaremont, Tiegemberg и Nokereberg

С длинным и плоским участком до финиша трасса менее избирательна, чем Омлоп Хет Ниувсблад. Гонка заканчивается двумя финишными кругами вокруг Кортрейка и Кюрне. С последним подъёмом расположенным за 53 км до финиша Кюрне — Брюссель — Кюрне считается классикой для спринтеров.

Призёры 

 В 1961 первое место поделили два бельгийца Альфред Де Брюйн и Леон Ван Дале.
 В 2005 году победу одержал американец Джордж Хинкепи, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 31 мая 2004 года по 31 июля 2006 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Бельгии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1945 года